Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1950 były dwunastymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dziewiętnaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – Spartak Tbilisi. Mistrzowski tytuł po raz czwarty wywalczyła drużyna CDKA Moskwa. Królem strzelców ligi został Nikita Simonian ze Spartaka Moskwa, który zdobył 34 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1950 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim